София Ягеллонка () — принцессы из династии Ягеллонов: София Ягеллонка (1464—1512) — дочь Казимира IV Ягеллончика
 София Ягеллонка (1522—1575) — Сигизмунда I Старого, племянница предыдущей